Jean-Baptiste-Siméon Chardin — pintor francês

 Teilhard de Chardin — filósofo francês

Desambiguações de antropônimos